Arab államok azok az országok, ahol az arab a hivatalos nyelv. Zömében Észak-Afrikában és a Közel-Keleten találhatók. Több arab állam hivatalos nevében benne van az „Arab” jelző. Az arab államok etnikailag nem homogének, több-kevesebb nemzeti kisebbség él a területükön.

Sem Törökország, sem Irán nem arab állam.

Az államok 
Államok, ahol nagy arányban beszélnek arabul, a halványkékkel jelöltek nem számítanak arab államoknak:

Nagyvárosok

Lásd még 
 Iszlám
 Közel-Kelet
 Magreb

Jegyzetek 

 
Ázsia országai
Afrika országai